Jaba Lipartia  (nascido em 16 de Novembro de 1987) é um futebolista Georgiano que joga atualmente para o FC WIT Georgia.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Geórgia
Futebolistas do FC Zorya Luhansk
Futebolistas do Futbolniy Klub Anji
Jogadores da Seleção Georgiana de Futebol